Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија III 2005. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење 
Мечеви су се играли у Мексико ситију (Мексико).

 
 и  су се пласирали у Дивизију II

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2005.
 Светско првенство у хокеју на леду 2005 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2005 — Дивизија II

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати на званичном сајту ИИХФ-а

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Мексику
Хокеј на леду у 2005.
Спорт у 2005.